Gajdušek může být:

 Gajdušek – cimbálová muzika z Hukvald
 Gajdušek (planetka) – planetka sluneční soustavy v hlavním pásu

příjmení osob
 Vilém Gajdušek (1895–1977) – český astrooptik
 Vladimír Gajdušek (* 1955) – český římskokatolický kněz
 Daniel Carleton Gajdusek (1923–2008) – americký lékař a virolog, nositel Nobelovy ceny za fyziologii a lékařství za rok 1976

Podobná příjmení 
 Gajdoš
 Gajdůšek

Rozcestníky - příjmení